IESE steht für:

 Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering, Institut der Fraunhofer-Gesellschaft in Kaiserslautern
 Instituto de Educación Superior del Ejército, argentinische Hochschule, Teil der argentinischen Armee
 Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, Business School in Spanien, siehe IESE Business School

Abkürzung